Kačírková ist der Name folgender Personen:

 Irena Kačírková (1925–1985), tschechische Schauspielerin
 Jana Kačírková (* 1982), tschechische Opernsängerin
 Pavla Kačírková (* 1985), tschechische Künstlerin